HMAS Warrego ist der Name folgender Schiffe:

 HMAS Warrego (1911), ein Zerstörer der River-Klasse
 HMAS Warrego (U73), eine Sloop der Grimsby-Klasse (1940–1960)